Рождествено — деревня в Кашинском городском округе Тверской области.

География 
Деревня находится в 15 км на восток от города Кашина.

История 
Село Рождествено с деревянно церковью Рождества Христова упоминается в Кашинской Писцовой книге 1628-29 годов за Андреем да братом его Григорием Ивановыми детьми Боскакова.

В 1780 году в селе была построена деревянная Христорождественская церковь с 2 престолами.

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Фроловской волости Калязинского уезда Тверской губернии. 

С 1929 года деревня входила в состав Введенского сельсовета Кашинского района Кимрского округа Московской области, с 1935 года — в составе Калининской области, с 1994 года — в составе Введенского сельского округа, с 2005 года — в составе Фарафоновского сельского поселения, с 2018 года — в составе Кашинского городского округа.

Население

Достопримечательности 
В деревне расположена недействующая деревянная Церковь Рождества Христова (1780)

Примечания 

Населённые пункты Кашинского района